Sonneck peut désigner :
 Constantin Louis Sonneck, un traducteur militaire français ;
 Sonneck, une montagne en Autriche.